Observatório Nacional - observatório astronônico localizado no Rio de Janeiro
 Observatório Real da Marinha - um antigo observatório da Marinha de Portugal

Desambiguação